Compositio Mathematica — рецензируемый математический журнал, учрежденный Брауэром в 1935 году.

История 
Журнал учрежден Брауэром в ответ на свое увольнение из Mathematische annalen в 1928 году.
Анонс нового журнала был дан в выпуске American Mathematical Monthly.

В 1940 издание журнала было приостановлено во время немецкой оккупации Нидерландов.

Издаётся издательством Кембриджского университета;
с 2004 года в сотрудничестве с Лондонским математическим обществом.

Показатели 
 В 2016 году MCQ журнала составил 1.33. По этому показателю, журнал входит в 50 лучших математических журналов.
 В 2011 импакт-фактор журнала был 1.187, таким образом он занял 26-е место среди 288 математических журналов.

Ссылки

Внешние ссылки 
 
 Онлайн-архив (1935—1996)

Научные журналы на английском языке
Математические журналы
Печатные издания, возникшие в 1935 году
Журналы Лондонского математического общества